Alexander County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Alexander County (Illinois)
 Alexander County (North Carolina)